Битка за Атлантика може да се отнася за:

 Битка за Атлантика (1914 – 1918), по време на Първата световна война;
 Битка за Атлантика (1939 – 1945), по време на Втората световна война.

Вижте също 
 Атлантида
 Неограничена подводна война
 Атлантическа харта